Национальное собрание Мавритания (Assemblée nationale de Mauritanie, Al Jamiya al-Wataniyah) — однопалатный парламент Мавритании, до августа 2017 года — нижняя палата парламента Исламской Республики Мавритания. 

В Национальное собрание входят 95 депутатов, избираемых на 5 лет, из которых 81 депутат избирается по региональным избирательным округам и 14 мест зарезервировано для политических партий. Местопребывание Национального собрания — столица страны Нуакшот.

История 
До конституционного референдума 2017 года, Национальное собрание являлось нижней палатой двухпалатного парламента, где помимо него был Сенат, состоящий из 56 членов (сенаторов), 53 из которых избирались на шестилетний срок путём непрямых выборов. При этом одна треть состава Сената обновлялась каждые два года.

Ссылки 
 Al Jamiya-Al-Wataniya (National Assembly)

Состав 
Результаты выборов, прошедших 23 ноября и 21 декабря 2013 года:

Государственное устройство Мавритании
Мавритания